, ou , peut désigner :

 Judgment Night, titre original de La Nuit du Jugement, film d'action américain réalisé par Stephen Hopkins et sorti en 1993 ;
 Judgment Night, bande son du film homonyme ;
 Judgment Night, chanson composée par les groupes de rap Biohazard et Onyx ;
 Judgment Night (titre en V.O.) Épisode 10, Saison 1 de La Quatrième Dimension
 Judgment Night, série d'ouvrages de science-fiction publiée en 1952.

Homonymie